Nauplius ist:

 die Primärlarve der Krebstiere, siehe Nauplius
 eine Gattung der Korbblütler, siehe Nauplius (Gattung)
 der Asteroid (9712) Nauplius
 die latinisierte Form von Nauplios